Budești peut désigner plusieurs localités :

Urmeniș, une ville du județ de Maramureș
 Urmeniș, une commune du județ de Bistrița-Năsăud